Harpactirella är ett släkte av spindlar. Harpactirella ingår i familjen fågelspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelspindlar
Harpactirella